Ubli est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Ubli, une localité située dans la municipalité de Lastovo, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
au Monténégro
Ubli, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Ubli, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
Ubli, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Ubli, un village situé dans la municipalité de Herceg Novi.